Аб'єй — місто в Судані;
 Аб'єй — регіон між Суданом і Південним Суданом, спірна територія.